Адам Йейтс (, род.  в городе Бери, Великобритания) — английский профессиональный шоссейный велогонщик, выступающий за британскую команду мирового тура Ineos Grenadiers. Лучший молодой гонщик Тур де Франс 2016. Брат-близнец велогонщика Саймона Йейтса.

Выступления 

 2011
 Чемпионат Великобритании по трековым велогонкам
 3-й Скретч
 3-й Омниум
 2012
 3-й Чемпионат Великобритании по трековым велогонкам - Скретч
 2013
 2-й Тур де л'Авенир
 8-й Париж — Труа
 2014
 1-й  Тур Турции
 1-й Этап 6
 1-й Гран-при Индустрия и Артиджанато ди Ларчано
 1-й  Молодёжная классификация Тур Сан-Луиса
 5-й Тур Калифорнии
 5-й Джиро д'Тоскана
 6-й Критериум Дофине
 6-й Чемпионат Великобритании в групповой гонке
 2015
 1-й Классика Сан-Себастьяна
 2-й Тур Альберты
 1-й  Молодёжная классификация
 2-й Гран-при Монреаля
 9-й Тиррено — Адриатико
 2016
 4-й Тур де Франс
 1-й  Молодёжная классификация
 4-й Тур Йоркшира
 6-й La Drôme Classic
 7-й Критериум Дофине
 7-й Classic Sud-Ardèche
 2017
 1-й Гран-при Индустрия и Артиджанато ди Ларчано
 2-й Милан — Турин
 4-й Вуэльта Каталонии
 5-й Тур Польши
 8-й Льеж — Бастонь — Льеж
 9-й Джиро д’Италия
 9-й Prueba Villafranca de Ordizia
 2018
 2-й Критериум Дофине
 1-й Этап 7
 4-й Тур Калифорнии
 4-й Вуэльта Валенсии
 5-й Тиррено — Адриатико
 1-й Этап 5
 2019
 2-й Вуэльта Каталонии
 1-й Этап 3
 2-й Тиррено — Адриатико
 1-й Этап 1(ТТТ)
 4-й Льеж — Бастонь — Льеж
 5-й Тур Страны Басков
 1-й  Горная классификация
 1-й Этап 6
 5-й Вуэльта Андалусии
 8-й Вуэльта Валенсии
 1-й Этап 4

Статистика

Чемпионаты

Гранд Туры

Многодневки

Однодневки

Примечания

Ссылки 
Йейтс, Адам на FirstCycling
 
 
 

Велогонщики Великобритании
Велогонщики на летних Олимпийских играх 2016 года
Велогонщики на летних Олимпийских играх 2020 года